Cinema:
 Never Let Me Go (pel·lícula de 1953), pel·lícula britànica dirigida per Delmer Daves
 Never Let Me Go (pel·lícula de 2010), pel·lícula britànica dirigida per Mark Romanek